Claus Thomsen ist der Name folgender Personen:

* Claus Thomsen (Badminton) (* 1965), dänischer Badmintonspieler
 Claus Thomsen (Fußballspieler) (* 1970), dänischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Klaus Thomsen